Fonfara ist der Familienname folgender Personen:

 Grzegorz Fonfara (* 1983), polnischer Fußballspieler
 Kazimierz Fonfara (* 1938), polnischer katholischer Kleriker
 Roman Fonfara (* 1985), polnischer Eishockeyspieler
 Sebastian Fonfara (* 1979), polnischer Eishockeyspieler
 Teflon Fonfara, Künstler und Musiker